Mint — дебютний студійний альбом німецько-канадсько-англійської співачки Еліс Мертон. Альбом вийшов 18 січня 2019 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Альбоми Еліс Мертон
Дебютні альбоми 2019
Англомовні музичні альбоми